Пагани (итал. Pagani) — многозначный термин.

 Пагани — город в Италии, располагается в регионе Кампания.

Персоналии

 Пагани, Альфредо (1887—1984) — итальянский легкоатлет.
Пагани, Гаспар-Мишель (1796—1855) — итальянский математик, живший в изгнании в Бельгии.
 Пагани, Грегорио (1558—1605) — итальянский живописец, сын Франческо Пагани.
 Пагани, Марсело (род. 1941) — аргентинский футболист, нападающий.
  — итальянский художник.
 Пагани, Энрико (1929—1998) — итальянский баскетболист.

См. также

Примечания